Histioteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Histioteuthis ingår i familjen Histioteuthidae.

Histioteuthis är enda släktet i familjen Histioteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Histioteuthis